Vercellone – cognome italiano
 Federico Vercellone – filosofo italiano